Manzenberg ist der Ortsname von

 Manzenberg (Büchlberg), Ortsteil der Gemeinde Büchlberg, Landkreis Passau, Bayern
 Manzenberg (Marktredwitz), Ortsteil der Stadt Marktredwitz, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Manzenberg (Unterwössen), Ortsteil der Gemeinde Unterwössen, Landkreis Traunstein, Bayern